San Germano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Germano Chisone, ort och kommun i provinsen Torino, Piemonte
 San Germano dei Berici, ort och kommun i provinsen Vicenza, Veneto
 San Germano Vercellese, ort och kommun i provinsen Vercelli, Piemonte

Robotskapade Italienförgreningar